Санкт-Петербург 1909 — международный шахматный турнир, посвящённый памяти Михаила Чигорина.

Организация и проведение турнира 
В состав оргкомитета вошли: П. П. Сабуров (председатель Петербургского шахматного собрания), Ю. О. Сосницкий, В. А. Чудовский, С. А. Зноско-Боровский и Е. А. Зноско-Боровский.

Турнир состоялся при помощи Финансового клуба, председатель которого Д. Д. Королев был членом шахматного собрания. Финансовый клуб выделил 4000 рублей для призового фонда. Также в призовой фонд вошла плата за вход (всего 1718 рублей), пожертвования князя Е. П. Демидова-Сан-Донато, сахарозаводчика М. И. Терещенко, табачного фабриканта М. Н. Бостанжогло, императора Николая II, нескольких великих князей и одной великой княгини (всего 2512 рублей). Шахматный кружок студентов Политехнического института пожертвовал 25 рублей, юнкера Михайловского артиллерийского училища — 1 рубль 80 копеек (по 10 копеек с человека).

Турнир проходил в помещении Финансового клуба с 14 февраля по 12 марта 1909 г.

Победу в турнире одержали чемпион мира Эм. Ласкер и сильнейший на тот момент российский шахматист А. К. Рубинштейн. Призы были распределены следующим образом: Рубинштейн и Ласкер — по 875 рублей, Шпильман и Дурас — по 475 рублей, Бернштейн — 190 рублей, Тейхман — 120 рублей, Перлис — 80 рублей, Кон, Шлехтер и Сальве — по 40 рублей.

Интересные факты 
Ф. И. Дуз-Хотимирский занял невысокое место, однако сумел нанести поражения обоим победителям. Партия с чемпионом мира Эм. Ласкером на долгие годы стала визитной карточкой Дуз-Хотимирского.

Эм. Ласкер на полчаса опоздал к началу партии 1-го тура с К. Шлехтером. После того как игравший чёрными Ласкер на 1. e4 ответил 1… e5, Шлехтер вышел в сад и наотрез отказывался возвращаться за доску, пока не прошли 30 минут. После партии Шлехтер сказал, что «не нуждается в форе».

Турнирная таблица

Примечания

См. также 
 Мемориал Чигорина
 Всероссийский турнир любителей 1909

Ссылки 
 Партии турнира в базе Chessgames
 Партии турнира на сайте 365Chess

Шахматные турниры в Российской империи
1909 год в шахматах
Февраль 1909 года
Март 1909 года
Спорт в России в 1909 году
Международные спортивные соревнования в Санкт-Петербурге
1909 год в Санкт-Петербурге